La Wicca dianique, appelée aussi dianisme ou sorcellerie dianique, est une tradition wiccane centrée sur la Grande Déesse et sur le féminin, fondée dans les années 1960 en Californie par Zsuzsanna Budapest. Elle combine des éléments de gardnérianisme, de magie populaire italienne transmise par Aradia de Charles Leland, de valeurs féministes, et de magie rituelle populaire, de pratiques de guérison enseignées par la mère. Elle est pratiquée dans des groupes exclusivement féminins, et à l'origine majoritairement lesbiens.

Voir aussi 
Théologie féministe
Wicca et homosexualité
Religion matriarcale

Références

Bibliographie complémentaire 
Interview avec Starhawk in Modern Pagans: An Investigation of Contemporary Pagan Practices, ed. V. Vale and John Sulak, Re/Search, San Francisco, 2001, .
Adler, Margot. Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans in America Today. Boston: Beacon press, 1979; 1986. . Especially "Ch 8: Women, Feminism, and the Craft".
Budapest, Zsuzsanna. Holy Book of Women's Mysteries, The. 1980 (2003 electronic). .
Ochshorn, Judith and Cole, Ellen. Women's Spirituality, Women's Lives. Haworth Press 1995. . pp 122 & 133.

Féminisme
Wicca
Organisation qui s'intéresse à la magie
Féminisme lesbien